«Баста 1» — дебютный альбом российского рэпера Басты, выпущенный в ноябре 2006 года. Альбом записывался на студии лейбла Gazgolder, в который рэпера пригласил Богдан Титомир, уже имевший контракт с компанией. На композиции «Осень», «Раз и навсегда», «Мама» были выпущены любительские видеоклипы. Релиз вызвал смешанную реакцию в музыкальной среде, но был положительно встречен слушателями. Стабильные продажи альбомы привели к тому, что творчеством музыканта заинтересовалась записывающая компания «Монолит», которая предложила Басте контракт на второй альбом. Сам исполнитель отзывался об альбоме как достаточно «детской», но при этом «неподдельной» работе: «Первый альбом был чем хорош: он был по-настоящему спонтанным. То есть это было веление души, что ли. Там были самые наивные, но честные песни». Ретроспективно описывая альбом обозреватель сайта rap.ru Андрей Никитин описал его как «шансон от хип-хопа».

Широкую популярность получила песня «Моя игра», написанная ещё в 1998 году. На тот момент эта композиция в черновом варианте уже регулярно исполнялась Бастой на концертах в Ростове, а также часто издавалась на различных пиратских хип-хоп-сборниках. В 2007 году был записан новый вариант песни совместно с Гуфом.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Басты
Дебютные альбомы 2006 года